Райхштейн — фамилия.
 Райхштейн, Нора Абрамовна (1926—2013) — российский театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Райхштейн, Семён Давидович (1922—1988) — дирижер, педагог, профессор, заслуженный артист России.